Kanu bezeichnet

 den Bootstyp Kanu, der in der Regel mit Paddeln angetrieben wird
 die Kenianische Afrikanische National Union, KANU
 einen staatlicher Radiosender an der University of Kansas, KANU-FM
 eine Insel im Archipel der Aleuten, siehe Kanu Island
 Kanu (Sprache), eine Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo
 ein Längenmaß, siehe Kanu (Einheit)

Kanu ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Kanu (* 1979), nigerianischer Fußballspieler
 Dauda Kanu (* 1989), sierra-leonischer Fußballspieler
 Hal Robson-Kanu (* 1989), englischer Fußballspieler
 Idris Kanu (* 1999), englisch-sierra-leonischer Fußballspieler
 Mohamed Kanu (* 1968), sierra-leonischer Fußballspieler
 Musa Kanu (* 1976), sierra-leonischer Fußballspieler
 Ndidi Kanu (* 1986), nigerianische Fußballspieler- und Schauspielerin
 Nnamdi Kanu (* 1967), nigerianischer Politiker und Separatist
 Nwankwo Kanu (* 1976), nigerianischer Fußballspieler
 Santigie Kanu (* 1965), sierra-leonischer Militär
 Stephen Kanu Famewo (* 1983), nigerianischer Fußballspieler
 Warren John Kanu (* 1983), sierra-leonischer Fußballspieler
 Wilfred Kanu Jr. (* 1977), amerikanisch-kanadischer Schriftsteller, Philanthrop und Hip-hop Künstler, siehe Freddy Will
 Yahya Kanu († 1992), sierra-leonischer Staatspräsident

sowie der Künstlername von
 António Eduardo Pereira dos Santos (* 1984), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 CANU
 Canoe-Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 Kanusport